Георги Карев е български актьор.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 Георги Карев в КиноПоиск

Български актьори и актриси